Игорь Александрович Бахметьев () — советский и украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
Воспитанник харьковского спортинтерната, первый тренер — Панов А. Н. Во взрослом футболе начинал играть в командах второй лиги чемпионата СССР «Океан» (Керчь) и «Маяк» (Харьков). В «Маяке» провёл более ста матчей.

В 1993 году уехал в Россию, где продолжил выступления в командах второй лиги «Металлург» (Липецк) и «Спартак» (Тамбов). Некоторое время провёл в Финляндии в команде «Йювяскюля».

В 1999 году вернулся на Украину. Играл в команде СК «Николаев», где 3 апреля 1999 года в игре против мариупольского «Металлурга» дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины. В Николаеве провёл четыре сезона, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой.

В 2003 году перешёл в харьковский «Газовик-ХГД». С командой прошёл путь из любительских соревнований во вторую лигу чемпионата Украины. Завершил карьеру в 2005 году.

Тренерская карьера 
С 2009 года работает тренером команды «Арсенал-2» (Харьков)
На данный момент тренирует Восток.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Портовик» Керчь
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Йювяскюля»
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Газовик-ХГД»